Jongmun állomás (Jangphjong), metróállomás Szöulban
 Jongmun állomás (Tedzson), metróállomás Tedzsonban